26. Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim odbyły się w andorskim ośrodku sportowym Vallnord, w dniach 31 sierpnia−6 września 2015 roku.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Program na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2015 w kolarstwie
2015 w Andorze
Sport w Andorze